Attjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Attjärnen (Bjursås socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (10,3 ha)
Attjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (4,96 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn